Wapen van  Houthem (Komen-Waasten)
Wapen van Houthem (Nederland)